Scheytt ist der Familienname folgender Personen:

 Anja Scheytt (* 1980),  deutsche Eishockeyspielerin
 Christoph Scheytt (* 1967), deutscher Elektrotechniker und Inhaber des Lehrstuhls für Schaltungstechnik am Heinz Nixdorf Institut der Universität Paderborn
 Michael Scheytt (* 1959), deutscher Langstreckenläufer
 Oliver Scheytt (* 1958), deutscher Kulturpolitiker und Kulturmanager
 Thomas Scheytt (* 1960), deutscher Pianist und Komponist
 Tobias Scheytt (* 1963), deutscher Wirtschaftswissenschaftler 

Siehe auch: Scheid, Scheidt, Scheit